Мацей Бутримович (пол. Mateusz Butrymowicz; 1745(1745) — 1814) — підстароста і мечник Пінського повіту, учасник Чотирирічного сейму.
 Адріян (Бутримович) (пол. Adrian Butrymowicz) (? — 1802 (в довіднику Catholic-Hierarchy подається інша дата смерті — 29 березня 1819) —— єпископ Руської Унійної Церкви; з 1798 року — єпископ-помічник Берестейської єпархії.

Див. також 
 Бутримовичі